Северо-Западный регион — административно-территориальная единица:
 Северо-Западный федеральный округ России
 Северо-Западный регион Камеруна
 Северо-западный регион развития Румынии
 Северо-Западный регион Аргентины

См. также 
 Северо-Западный административный округ
 Северо-Западный край
 Северо-Западная территория